Натуральне число 1258
 1258 рік до нашої ери
 1258 рік нашої ери